XXIV. Zimske olimpijske igre (kin. 第二十四届冬季奥林匹克运动会|p = Dì Èrshísì Jiè Dōngjì Àolínpǐkè Yùndònghuì, engleski: XXIVe Winter Olympic Games, francuski: XXIVe Jeux olympiques d'hiver) – višestruki sportski događaj koji se organizirao u Pekingu u Kini. To su bile treće za redom Olimpijske igre održane u Aziji, nakon Pyeongchanga 2018. i Tokija 2020. 

S obzirom na to da je bio domaćin Ljetnih olimpijskih igri 2008., Peking je prvi grad koji je domaćin i Ljetnih i Zimskih olimpijskih igri. On je također i najveći grad, koji je ikada organizirao Zimske olimpijske igre, što je do sada bio Vancouver za Zimske olimpijske igre 2010. Igre su se održale od 4. veljače do 20. veljače 2022.
To su prve Zimske olimpijske igre održane u Kini. Proračun budžeta za igre je 3,9 milijardi US$, u usporedbi s 43 milijarde US$ za Ljetne olimpijske igre 2008.

Rezultati glasovanja

Zastupljeni sportovi 
Održalo se 109 natjecanja iz 15 disciplina u 7 sportova.

Brojevi u zagradama označavaju koliko je natjecanja po disciplinama, u kojima su se dijelile medalje.

 Alpsko skijanje (11) 
 Biatlon (11)
 Bob (4)
 Brzo klizanje (14)
 Brzo klizanje na kratkim stazama (9)

 Hokej na ledu (2)
 Curling (3)
 Nordijska kombinacija (3) 
 Sanjkanje (4)
 Skeleton (2)

 Skijaški skokovi (5)
 Skijaško trčanje (12)
 Slobodno skijanje (13)
 Snowboarding (11)
 Umjetničko klizanje (5)

Zemlje sudionice 
Ukupno 91 država imala je barem jednog kvalificiranoga sportaša, koji se natjecao. Prvi put nastupali su na Zimskim olimpijskim igrama: Haiti i Saudijska Arabija.

Kalendar

Izvori 

2022.
Međunarodna višešportska natjecanja u Kini
Šport u Pekingu